Fotbalista roku v zemích:
 Fotbalista roku (Albánie)
 Fotbalista roku (Anglie)
 Hráč roku dle FWA (Football Writers' Association)
 Hráč roku dle PFA (Professional Footballers' Association)
 Fotbalista roku (Arménie)
 Fotbalista roku (Ázerbájdžán)
 Fotbalista roku (Bosna a Hercegovina)
 Fotbalista roku (Bulharsko)
 Fotbalista roku (Černá Hora)
 Fotbalista roku (Česko)
 Fotbalista roku – anketa pořádaná Fotbalovou asociací ČR
 Zlatý míč České republiky – anketa pořádaná Klubem sportovních novinářů
 Fotbalista roku (Dánsko)
 Fotbalista roku (Estonsko)
 Fotbalista roku (Finsko)
 Fotbalista roku (Francie)
 Fotbalista roku (Ghana)
 Fotbalista roku (Izrael)
 Fotbalista roku (Lichtenštejnsko)
 Fotbalista roku (Litva)
 Fotbalista roku (Lotyšsko)
 Fotbalista roku (Lucembursko)
 Fotbalista roku (Maďarsko)
 Fotbalista roku (Německo)
 Fotbalista roku (Nizozemsko)
 Fotbalista roku (Norsko)
 Fotbalista roku (Paraguay)
 Fotbalista roku (Polsko)
 Fotbalista roku (Rakousko)
 Fotbalista roku (Rumunsko)
 Fotbalista roku (Rusko)
 Fotbalista roku (Skotsko)
 Fotbalista roku (Slovensko)
 Fotbalista roku (Slovinsko)
 Fotbalista roku (Srbsko)
 Fotbalista roku (Švédsko)

mezinárodní aj. ocenění:
 Fotbalista roku (FIFA)
 Cena UEFA fotbalista roku - dříve Cena UEFA nejlepší hráč Evropy
 Fotbalista roku Afriky
 Fotbalista roku Jižní Ameriky
 BBC African Footballer of the Year – africký fotbalista roku dle posluchačů BBC
 UEFA Club Footballer of the Year